Скачкова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Скачкова, Анна Яковлевна (1911 — ?) — звеньевая совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Скачкова, Ольга Михайловна (1921—1993) — горный мастер шахты, Герой Социалистического Труда.